Mavaca peut désigner :

Toponymes

Mavaca : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Mavaca : la capitale de la paroisse civile de Mavaca dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme